Christus-Koningkathedraal (Panevėžys) - Litouwen 
 Christus-Koningkathedraal (Katowice) - Polen